

Штявнічка — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.
 Турчянска Штявнічка — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Штявнічка — річка; ліва притока Бистрянки. Протікає в окрузі Брезно.